Die Liste der Mannschaftskader der Schweizer Nationalliga A im Schach 2020 enthält alle Spieler, die für die Nationalliga A 2020 im Schach gemeldet wurden.

Allgemeines 

Die Mannschaften durften maximal 20 Spieler melden und schöpften alle das Kontingent komplett aus. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde der Wettbewerb am 2. Mai 2020 komplett abgesagt, nachdem zuvor bereits die ersten fünf Runden abgesagt worden waren.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zum geplanten Saisonbeginn (Eloliste vom März 2020); GM = Grossmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Grossmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zum geplanten Saisonbeginn (Eloliste vom März 2020); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die Führungszahl eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäss Eloliste vom März 2020; AUT = Österreich, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, IRI = Iran, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, POL = Polen, POR = Portugal, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SEY = Seychellen, SLO = Slowenien, SRB = Serbien, SUI = Schweiz
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Club d’Echecs de Genève

SG Riehen

Schachklub Luzern

SG Zürich

Schachklub Réti Zürich

SG Winterthur

SV Wollishofen

Echallens Chess Club

SC Bodan

SK Trubschachen

Einzelnachweise

Weblinks 
 Spielerlisten Schweizerische Mannschaftsmeisterschaft 2020 (PDF; 312 kB)

Nationalliga A (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2020